Paflagonia (řecky Παφλαγονία) je antické jméno hornaté a lesnaté krajiny u jižního pobřeží Černého moře, na severu Malé Asie s rozlohou asi 100 × 400 km. Tato starověká oblast byla kolonizována řeckými osadníky. Rozkládala se v severní Anatolii, mezi Bithýnií a Pontem. Podle řeckého historika, filozofa a zeměpisce Strabóna tvořila její západní hranici řeka Parthenius, východní řeka Halys.

Nejvýznamnější města 
 Gangra
Starobylé sídlo paflagonských králů, později přejmenované na Germanikopolis. V současné době se město jmenuje Çankırı a je vzdáleno zhruba 140 km severovýchodně od Ankary.

 Pompeiopolis
Město v údolí řeky Amnias, poblíž dolů na rudý arsen.

 Hadrianopolis
 Kastamon (Kastamonu)
 Kytoros (Kidros)

 Sesamos, později Amastris (Amasra)
 Sinope (Sinop)
 Stephane (Istifan)

Externí odkazy 
 

Územní dělení Byzantské říše
Starověký řecký místopis
Historická území v Malé Asii